Dahlen, également orthographié Dahlén, est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 Aida Dahlen (1990-), pongiste norvégienne ;
 Francis Anthony Dahlen (1942-2007), sismologue américain ;
 Neal Dahlen (1940-), administrateur américain dans le domaine du football américain ;
 Ulf Dahlén (1967-), hockeyeur suédois.

Toponyme

Dahlen, ville de Saxe 
, village de Saxe-Anhalt

Dahlen, ville du Dakota du Nord

Voir aussi
Dahl 
Dahlin 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme